Колонија Сан Франсиско има више значења:

 Колонија Сан Франсиско, Ел Синко (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Сан Франсиско (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Сан Франсиско, Сан Франсиско (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику